Animas Peak bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Animas Peak (Hidalgo County, New Mexico)
 Animas Peak (Sierra County, New Mexico)